Нуева Есперанза Уно има више значења:

 Нуева Есперанза Уно, Сан Мигел Тобијас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуева Есперанза Уно (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику